Martin-Joseph Mengal (1784-1851), corniste et compositeur belge, également connu comme « Mengal aîné » ;
 Jean-Baptiste Mengal (1796-1878), corniste et compositeur d'origine belge ayant fait toute sa carrière en France, frère du précédent, également connu comme « Mengal jeune » ;
 Ataullah Mengal (1929-2021), homme politique pakistanais.

Homonymie de patronyme